Новак Ђоковић је пети пут освојио титулу. У финалу је савладао Ендија Марија са 7:6(7:3), 4:6, 6:0.

Носиоци

 ' Новак Ђоковић (победник)
  Рафаел Надал (треће коло)
  Енди Мари (финале)
  Кеј Нишикори (четвртфинале)
  Милош Раонић (четврто коло)
  Давид Ферер (четвртфинале)
  Станислас Вавринка (треће коло)
  Томаш Бердих (полуфинале)
  Григор Димитров (треће коло)
  Фелисијано Лопез (друго коло)
  Жо-Вилфрид Цонга (треће коло)
  Жил Симон (четврто коло)
  Роберто Баутиста Агут (друго коло)
  Ернестс Гулбис (друго коло)
  Кевин Андерсон (четврто коло)
  Томи Робредо (друго коло)

  Гаел Монфис (четврто коло)
  Давид Гофен (четврто коло)
  Пабло Куевас (друго коло)
  Иво Карловић (друго коло)
  Фабио Фоњини (друго коло)
  Џон Изнер (полуфинале)
  Гиљермо Гарсија-Лопез (треће коло)
  Леонардо Мајер (треће коло)
  Бернард Томић (треће коло)
  Лукаш Росол (треће коло)
  Сантијаго Хиралдо (треће коло)
  Адријан Манарино (четврто коло)
  Фернандо Вердаско (четврто коло)
  Жил Милер (друго коло)
  Жереми Шарди (треће коло)
  Виктор Троицки (треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мајамија 2015.